Mount Michael steht für
 Mount Michael (Neuguinea)
 Mount Michael (Südliche Sandwichinseln)